Злой дух Ямбуя:
 «Злой дух Ямбуя» — повесть Григория Федосеева 1966 года.
 «Злой дух Ямбуя» — советский фильм 1977 года, экранизация повести.